Білл Ренсом — американський письменник-фантаст.
 Ренсом Елі Олдс — конструктор першого комерційно вдалого американського автомобіля «Олдсмобіль».
 Ренсом Ріггз — американський письменник і сценарист.
 Ренсом (округ, Північна Дакота) — округ (графство) у штаті Північна Дакота, США.